Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Izak Van Der Merwe e Wesley Whitehouse che hanno battuto in finale John-Paul Fruttero e Mirko Pehar 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller /  Rik De Voest (primo turno)

 Scott Lipsky /  Sam Warburg (semifinali)
 Harel Levy /  Davide Sanguinetti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2007